Черленка  — топоним:

Беларусь 
 Черлёнка — деревня, Козловщинский сельсовет, Дятловский район, Гродненская область
 Черленка — деревня, Куриловичский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область
 Черленка — деревня, Хартицкий сельсовет, Мостовский район, Гродненская область